Antiloop — это шведская электро-танцевальная группа, состоящая из Robin Söderman & David Westerlund (David West). Наиболее известные песни: Beauty & The Beast, In My Mind, Trespasser, Believe, Start Rockin и Nowhere to Hide. Antiloop также делали ремиксы на композиции известных скандинавских танцевальных групп, например, сингл группы Aqua: Doctor Jones.

Песню Catch Me, Antiloop писали совместно с шведским рэп музыкантом Timbuktu.

Биография 
Группа образовалась пригороде Стокгольма Лидингё. В 1994 году первый же сингл «Beauty & The Beast» сразу стал хитом на клубной сцене Стокгольма. Клип попал в ротацию на телевидение. Дебютный EP «N.S.F.M.C — Not Suitable For Mass Consumption» («Непригодно для массового восприятия») попал в топ-30 шведского чарта синглов. Одновременно Antiloop делают ремиксы другим группам, среди которых E-Type («Calling Your Name») и Aqua («Doctor Jones» и «Lollipop»). Первый альбом 1997 года достигает «золотой» планки в Швеции. Вскоре группа становится популярной во всей Европе. Antiloop получает в этом же году Swedish Dance Music Award в номинации «Лучшее творение в стиле Техно/Хаус». В феврале 1998 Antiloop получает уже шведскую Grammy Award в категории «Лучшая современная танцевальная музыка». В апреле 1998 Antiloop получает Swedish Dance Music Award в четырёх категориях: «Лучший танцевальный сингл» («In My Mind»), «Лучшее творение в стиле техно/хаус», «Лучший танцевальный альбом» и «Лучшая танцевальная группа». Через три года Antiloop появляется альбом «Fast Lane People». Первые два сингла «Start Rockin'» и «Only You» не покидали эфиры музыкальных теле- и радио-трансляций Европы. В 2002 году выходит двойной диск At The Rebel’s Room. Ремиксы на некоторые композиции Antiloop делали Robbie Rivera, Jason Jinx, Filterheadz, Hiver и Hammer, Marc O’Toole и другие.

Дискография

Альбомы

LP (1997) 
 Intro (1:08)
 In My Mind (3:28)
 Purpose In Life (6:01)
 I Love You (Beauty And The Beast) (3:37)
 Nowhere To Hide (3:33)
 Analogue Relaxation (6:07)
 Trespasser (feat. DJ Blakk) (7:48)
 At The Rebels Room (7:57)
 Lidingö Hills 909303 (9:02)
 In Your Face (9:20)
 Theme Of Antiloop (B&B Remix) (8:03)
 Signing Off (7:05)

Remixed (1998) 
 Intro (People Say…) (2:14)
 Believe (Radio Version) (3:27)
 Polythene (4:35)
 Purpose In Life (Tower Of Babel Mix) (6:02)
 I Love You (Demo Version) (4:50)
 Nowhere To Hide (Blue Cocteau Mix) (8:39)
 This Is The Night (feat. Serra Angel) (Long Reconstruction) (7:38)
 In My Mind (Stoney’s Gangstas 2000 Remix) (6:21) Remix By StoneBridge
 Trespasser (Radio Version) (03:41)
 Believe (Dub Version) (07:10)

Fastlane People (2000) 
 Start Rockin' (3:29)
 Autoload (6:03)
 Only U (3:21)
 So Good (4:31)
 Let Your Body Free (3:04)
 Catch Me (feat. Timbuktu) (3:21)
 Fantasy (4:52)
 Fastlane People (6:36)
 Speak 'n' Spell (5:38)
 Sound (6:45)
 Dead Man (Hidden Track, Actually Track 0) (6:21)

At The Rebel’s Room (2002) 
Disc 1
 Only U (Radio Version) (3:21)
 Believe (feat. DJ Blakk) (Radio Version) (3:29)
 Trespasser (feat. DJ Blakk) (Radio Version) (3:42)
 In My Mind (Radio Version) (3:28)
 Purpose In Life (Radio Version) (6:01)
 Fantasy (Album Version) (4:54)
 So Good (Album Version) (4:33)
 Start Rockin' (Radio Version) (3:30)
 Let Your Body Free (Album Version) (3:05)
 Nowhere To Hide (Album Version) (3:35)
 I Love You (Radio Version) (3:39)
 Signing Off (Album Version) (7:05)

Disc 2 — Mixed by Antiloop
 Believe (Swain & Snell New Tribe Mix) (3:56)
 Trespasser (Robbie Rivera’s Twisted Mix) (5:51)
 Start Rockin' (Filterheadz Remix) (4:05)
 Fantasy (Marc O’Tool Fantasy Dub) (6:52)
 I Love You (Antiloop 2001 Mix) (5:36)
 Fastlane People (Kaygee Remix) (3:41)
 Only U (Sa Han Nånting Om Mig, Eller?) (4:08) Remix By Henrik B
 Speak 'n' Spell (Album Version) (4:26)
 In My Mind (Hiver & Hammer Remix) (5:15)
 So Good (Album Version) (4:00)
 Sound (Album Version) (6:43)

Singles & EPs

N.S.F.M.C. — Not Suitable For Mass Consumption EP (1995) 
 Beauty And The Beast (4:55)
 Polythene (4:31)
 Talkin' Love With Nature (6:56)
 We Are Not Brothers (6:39)

Purpose In Life EP (1996) 
 Purpose In Life (Radio Edit) (4:38)
 Purpose In Life (Earthbound Remix) (5:01)
 Purpose In Life (Tower Of Babel Mix) (6:01)
 Beauty And The Beast (´96 Remix) (8:03)

I Love You (Beauty And The Beast) (1997) 
 I Love You (Beauty And The Beast) (Radio Edit) (3:39)
 I Love You (Beauty And The Beast) (Extended) (6:10)
 Theme Of Antiloop (B&B Remix) (8:02)
 I Love You (Beauty And The Beast) (Original Version) (4:50)

In My Mind 12" (1997) 
 In My Mind (6:36)
 In My Mind (Chamber Of Sound Dub) (7:30)
 In My Mind (Poor Mind Alteration Mix) (6:51)
 In My Mind (Mind Your Own Business Mix) (7:16)

In My Mind (1998) UK CD Release 
 In My Mind (Radio Edit) (3:28)
 In My Mind (Stoney’s Gansta’s 2000 Remix) (6:22)
 In My Mind (Extended Version) (6:42)
 In My Mind (Talla 2XLC Remix) (6:33)

Believe (1998) 
 Believe (Radio Version) (3:29)
 Believe (Extended Version) (6:30)
 Believe (Redtop’s D For Dub-eliever Remix) (6:22)
 Believe (Believe In Dub Remix) (6:01)

In My Mind (1998) 
 In My Mind (Radio Edit) (3:28)
 In My Mind (Talla 2XLC Remix) (6:33)
 In My Mind (Flex & Didgy Remix) (6:20)
 In My Mind (Escalation Force Remix) (7:18)
 In My Mind (Extended Version) (6:42)

Trespasser (1998) 
 Trespasser (Radio Version) (3:42)
 Trespasser (M12 Remix) (6:34)
 Trespasser (Album Version) (7:48)
 In My Mind (Stoneys Gangstas 2000 Remix) (6:20)

Catch Me (Ft. Timbuktu) (2000) 
 Catch Me (Radio Version) (3:20)
 Catch Me (De E Nån Jevla Technotönt Som Remixat Den Här) (5:51)
 Catch Me (Breakmecanix Remix) (5:46)
 Catch Me (Probspot Remix) (5:17)

Only U 
 Only U (Radio Version) (3:21)
 Only U (Extended Version) (5:24)
 Only U (JJ’s Disco Bomb!) (6:06)
 Only U (Sa Han Nånting Om Mig, Eller?) (5:18)

Start Rockin' 
 Start Rockin' (Radio Version) (3:30)
 Start Rockin' (Extended Version) (6:09)
 Start Rockin' (Redtop’s Funky Filter Mix) (6:50)
 Start Rockin' (StoneBridge Tripple F Club Mix) (7:34)

Ссылки 
 Полная дискография на Discogs.com
 Официальный сайт David Westerlund

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Швеции
Музыканты-электронщики Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2003 году